Die Saison 1981/82 war die siebte Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga. Im Vorjahr war der SK Austria Wien aufgestiegen, der problemlos den Klassenerhalt erreichte, hingegen stieg der ATUS Judenburg ab.

Der Titelverteidiger ASK Klagenfurt musste sich mit dem vierten Platz begnügen, neuer Meister wurde überlegen der SK Hietzing Wien.

Von der Abschlusstabelle liegen nur die entscheidenden Brettpunkte (Brett-P.) vor, nicht jedoch die Einzelergebnisse und somit auch nicht die Anzahl der Siege (G), Remis (U) und Niederlagen (N) sowie die Meisterschaftspunkte (MP).

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:

Qualifikation zur Staatsliga 1982/83 

Der 1. SSK Mozart konnte sich für die folgende Saison qualifizieren. Austragungsort, Datum und Ergebnisse des Qualifikationsturniers sind ebenso nicht bekannt, wie die anderen teilnehmenden Vereine.

Weblinks 
 Archiv Staatsmeister des Österreichischen Schachbundes

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1981
Schachveranstaltung 1982
Sportsaison 1981/82